Le Châtelard kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Châtelard, Savoie, kommun, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Le Châtelard, Fribourg, kommun i kantonen Fribourg, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar